Charles Pickering ist der Name folgender Personen:
* Charles Pickering (Naturforscher) (1805–1878), US-amerikanischer Naturforscher
 Charles Pickering Bowditch (1842–1921), US-amerikanischer Geschäftsmann, Archäologe und Philanthrop
 Charles W. Pickering (* 1937), US-amerikanischer Richter
 Charles Willis Pickering Jr., genannt Chip Pickering (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Edward Charles Pickering (1846–1919), US-amerikanischer Astronom und Physiker